Автомобильный накопитель элеваторного типа (АНЭТ) (, ) (другие названия: роторная парковка, роторный паркинг, роторная стоянка, парковочная система вертикального циркуляционного типа, парковочная система роторного (карусельного) типа, патерностер) — роторная система парковки автомобилей, обеспечивающая продолжительное хранение автомобилей на её несущих платформах.

Для вариантов вертикального исполнения АНЭТ характерно наличие пары верхних и пары нижних цепных звёздочек, приводящих в движение пару бесконечных тяговых органов (отрезки цепи, консоли), на которых равноудалённо друг от друга через консоли закреплены несущие платформы. Выполнение одной парковочной операции (прием/выдача автомобиля) сопровождается перемещением всех несущих платформ и расположенных на них автомобилей до тех пор, пока требуемая несущая платформа не займёт загрузочную позицию.

Первый АНЭТ появился в США в городе Чикаго в 1937 году. Сейчас АНЭТ нашли широкое применение на Дальнем Востоке и в США. В Японии первые АНЭТ появились в 1962 году и в настоящее время их численность превышает 10000 штук. Сегодня существует большое разнообразие конструктивных форм АНЭТ.

Назначение
Хранение автомобилей в стесненных городских условиях, в непосредственной близости от жилых домов, административных зданий, торговых и выставочных комплексов.

Классификация
В общем виде АНЭТ классифицируют следующим образом:

По расположению АНЭТ относительно уровня земли
подземные (поддорожные)
надземные
расположенные частично под землей, частично над землей (комбинированные, использующие как надземное, так и подземное пространство).
По способу загрузки автомобилей на несущие платформы
с применением собственных мощностей автомобиля
с применением специальных перегрузочных устройств
комбинированный способ загрузки.
По направлению движения тягового органа на прямолинейных участках
вертикальные
горизонтальные
тяговый орган в вертикальной плоскости
тяговый орган в горизонтальной плоскости
округлой формы (с разведенными ветвями)
комбинированные.
По месту расположения в АНЭТ загрузочно-разгрузочных позиций
в верхней части
в нижней части
на промежуточных участках между верхней и нижней частями.
По расположению тяговых органов
без горизонтального смещения одного тягового органа относительно другого в своей плоскости
с горизонтальным смещением (система патерностер).
По роду несущей платформы
люлечного типа
полочного типа
поворотная.
По расположению несущих платформ
относительно друг друга
с расставленными несущими платформами
с сомкнутыми несущими платформами
относительно тяговых органов
продольное расположение
поперечное расположение.

Достоинства и недостатки

Достоинства
 эффективность использования пространства;
 удобство парковки и вывода с парковочного места автомобиля;
 временная легковозводимая конструкция.

Недостатки
 любая транспортная операция, включающая разгон и торможение всех перемещаемых объектов, сопряжена с высокими эксплуатационными расходами;
 относительно небольшие скорости перемещения автомобилей (по сравнению с автомобильным подъёмником лифтового типа (АПЛТ);
 меньшая надежность (по сравнению с рамповыми заездами и АПЛТ).

Устройства безопасности
 аварийные выключатели;
 вспомогательные зеркала;
 датчик слабины, либо обрыва цепи тягового органа;
 ловители несущих платформ, контррельсы (на случай обрыва цепи тягового органа);
 предохранительные заслонки (ворота, шлагбаум);
 противооткатные устройства на несущих платформах (для передней пары колес);
 световые системы оповещения водителей;
 система аварийного энергообеспечения;
 устройство контроля веса автомобилей;
 устройства (датчики) слежения за автомобилем.

См. также
Роторная система парковки автомобилей
Механизированная автомобильная стоянка
Автомобильный подъёмник элеваторного типа

Примечания

Роторные системы парковки автомобилей